Trámový most je jeden z nejrozšířenějších druhů mostů. Trámový most s prvkovými mostovkami se používá k překlenutí překážek o maximální délce 33 metrů. Použití tohoto mostu je pouze pro železniční tratě. S deskovými mostovkami se používá i pro mosty s delšími rozpětími.

Rozdělení dle konstrukce 
 Plnostěnné konstrukce
 Příhradové konstrukce

Podle počtu hlavních nosníků 
 Trámový most s jedním nosníkem
 Se dvěma nosníky
 S více než třemi

Podle druhy nosné konstrukce 
 Ocelové trámové
 Spražené – ocelobetonové mosty

Další 
 počtu hlavních nosníků
 dle geometrie
 dle polohy mostovky

Externí odkazy 
 
 Přednášky KDS,DFJP, Universita Pardubice

Trámové mosty